Хмелёвка — село в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан.

География 
Село расположено на северо-западе Башкортостана, на Прибельской увалисто-волнистой равнине. Климат умеренно континентальный тёплый, незначительно засушливый.

История 
Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об изменениях в очертаниях границ между 
Автономной Башкирской ССР и Уральской областью от 7 июня  1926 г. гласил:
Внести следующие изменения в очертаниях границ между Автономной Башкирской С.С.Р. и
Уральской областью.

Б. По БИРСКОМУ КАНТОНУ.

2. Селения (башкиро-татаро-вотские): Хмелевка, Чишма, Курман-Актау, Чингакуль, Бедряш-
Актау, Аклбай, Вояда, Тыртур, Ошья-Тау, Искаково, Булат-Елга, Вот-Ошья, Байсар, Новый Артаул, Варяж, Варяж-Баш, Тат-Елга, Тат-Урада, Вот-Урада Сарапульского округа Уральской области перечислить в состав Бирского кантона Автономной Башкирской С.С.Р.

В 2018 году открыт обелиск хмелёвцам — участникам Великой Отечественной войны: 48 погибших и 37 вернувшихся фронтовиков. В 2018 году жил один фронтовик.

Население 

Самый малонаселённый населённый пункт ГО г. Нефтекамск: в 2020 году проживают три семьи.

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 Краснокамский район

Населённые пункты городского округа город Нефтекамск